Candlekeep bądź Świecowa Wieża – fikcyjna twierdza ze świata fantasy Zapomniane Krainy, znajdująca się na Wybrzeżu Mieczy. Jest miejscem uczonych, znajduje się w niej wielka biblioteka. Pracował tu niegdyś słynny mędrzec, jasnowidz Alaundo.

Świecowa Wieża w opisie Zapomnianych Krain
Świecowa Wieża (słowo Candlekeep zostało przełożone na język polski), założona w roku −200 (według Rachuby Dolin), jest zarządzane przez zakon Zaprzysięgłych. Na jego czele stoi Strażnik Ksiąg imieniem Ulraunt oraz jego pomocnik, Pierwszy Czytacz, Tethtoril. Kolejne szczeble zakonnej hierarchii zajmuje ośmiu Wielkich Czytaczy, Kantor oraz Strażnik Bramy. Kantor razem z Głosem Południa, Północy i Wschodu nieustannie wyśpiewuje przepowiednie Alaundo w ogrodzie biblioteki. Strażnik Bramy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo cytadeli; ma on do dyspozycji Klucznika i czterech Obserwatorów, którzy w razie niebezpieczeństwa mogą uzbroić mnichów i wezwać ich do walki. 

Głównym zajęciem mnichów jest zbieranie, magazynowanie i przygotowywanie do sprzedaży uczonych pism. Sprzedaż ksiąg stanowi główne źródło dochodów zakonu. Celem powiększenia księgozbioru, mnisi kupują nowe woluminy od przyjezdnych, mogą także zlecić ich zdobycie specjalnym agentom. 

Każdy nowy przybysz, w zamian za możliwość skorzystania z biblioteki, musi ofiarować na jej rzecz nową księgę wielkiej wartości. Pojedyncza wizyta nie może trwać dłużej niż 10 dni, kolejna zaś może nastąpić dopiero po miesiącu.

Najważniejsze prawo Candlekeep brzmi: „Kto niszczy wiedzę – atramentem, ogniem lub mieczem – powinien zostać zniszczony”.

Candlekeep w Baldur's Gate
W Candlekeep rozpoczyna się komputerowa gra fabularna osadzona w świecie Zapomnianych Krain: Baldur's Gate. Tutaj główny bohater gry był wychowywany przez przybranego ojca, Goriona. Na początku lokacja ta jest prostym terenem szkoleniowym, ale bohater będzie musiał powrócić do twierdzy w toku gry, odkrywając budynek biblioteki i podziemia pod nim. Poznaje też swoje pochodzenie, zgodne z przepowiednią Alaundo.

Dane o Candlekeep i jej wygląd odpowiadają informacjom z opisu gry fabularnej. W centralnym miejscu twierdzy znajduje się biblioteka otoczona przez ogród; jej najwyższe piętro zajmuje pracownia Ulraunta. Obok budynku biblioteki, górującego nad cytadelą, znajduje się świątynia Oghmy, karczma, kwatery gwardzistów i kilka pomniejszych budynków.

Bibliografia 
 Baldur's Gate & Opowiesci z Wybrzeża Mieczy – Poradnik wydany przez CD Projekt, dołączony w formie elektronicznej do polskiej wersji gry w edycji Extra Klasyka Gier Komputerowych Gold, str. 21 i 104–107 
 

Miasta Zapomnianych Krain
Fikcyjne zamki i twierdze
Fikcyjne wieże